Benedettu Sarocchi, chanteur originaire du village de Rusiu en Haute-Corse s’est illustré au sein de groupes corses célèbres (Victoire de la musique en 1995 avec le groupe Voce di Corsica) avant de créer sa formation "SAROCCHI" canti di a tradizione. Il a réuni autour de lui un ensemble vocal et instrumental proposant un répertoire de musique traditionnelle d’une rare authenticité, polyphonies, chants de la tradition et créations originales.

Le groupe Sarocchi 
Cette formation de 4 chanteurs musiciens a un répertoire varié, une évocation de la très grande richesse du patrimoine musicale corse : des monodies accompagnées par des instruments traditionnels, dont la cetera et le violon, des pièces instrumentales et des chants polyphoniques. Les interprètes, dont certains se connaissent depuis l’enfance, sont animés par une passion commune pour la musique traditionnelle corse.

La démarche de Sarocchi a été à la fois de faire revivre des pièces musicales tombées dans l’oubli, et de faire partager une musique traditionnelle corse souvent méconnue, en mettant en valeur son aspect universel et intemporel afin de recentrer le chant corse dans sa réalité. De toute évidence, cette recherche d’authenticité a généré chez Sarocchi un son original parfois étonnant de modernité.

Son répertoire 
Le répertoire du groupe Sarocchi provient essentiellement de trois sources : 
 de fonds musicaux enregistrés durant ces cinq dernières décennies, 
 de collectages personnels enregistrés ou simplement appris de bouche à oreille ; 
 d’une part de créations ou d’adaptations personnelles qui demeurent dans un esprit traditionnel. 

Ce répertoire inclut des polyphonies religieuses et profanes, des lamenti, des romances, des chants festifs et des airs de musique à danser.

Discographie 
 Orìgine (14 titres).
 2004 : Pezz’à pezzi (13 titres).

Lien externe 
Site web de Sarocchi

Chanteur corse
Chanteur français du XXIe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)